

Persone 
 Kyle Edwards (1997), calciatore sanvincentino
 Kyle Edwards (1998), calciatore inglese